Хуэй-ди:
 Хуэй-ди (210 до н. э.—188 до н. э.) — второй император империи Хань.
 Хуэй-ди (259—307) — второй император династии Цзинь.